Герке ():

 Герке, Август Антонович (1841—1902) — русский юрист, сенатор, присяжный поверенный, общественный деятель.
 Герке, Август Григорьевич (1790—1847) — немецкий и украинский скрипач и дирижёр.
 Герке, Антон Августович (1812—1870) — российский пианист и музыкальный педагог.
 Герке, Ахим — один из основоположников нацистской «расовой политики».
 Герке, Ганс-Иоахим (род. 1945) — немецкий историк античности, археолог.
 Герке, Дорис (род. 1937) — немецкая писательница, автор детективных романов.
 Герке, Отто (1804—1878) — немецкий скрипач и дирижёр.
 Герке, Пётр Яковлевич (1904—1985) — советский гистолог и эмбриолог.
 Герке, Роланд (род. 1954) — немецкий борец вольного стиля и тренер.
  (1878—1960) — немецкий физик.
 Герке, Эрнст (1909—1982) — оберштурмбаннфюрер СС, начальник гестапо в Праге и в Бреслау.

См. также 
 Гёрке